Župnija Sv. Florijan je lahko:

 Župnija Sv. Florijan ob Boču, Škofija Celje
 Župnija Sv. Florijan v Doliču, Nadškofija Maribor